Coata peut faire référence à :

Toponyme 

 le , rivière bolivienne ;
 le , cascade brésilienne ;
  ;
 le , rivière brésilienne ;
 le , subdivision péruvienne ;
 .

Autres 

 , genre d'insectes ;
 les Coatas ou Singes-araignées (), genre de mammifères.

Voir aussi 

 
 
 Coati